Casado ist der Name folgender Orte:
 Casado (Chile), Ort in Chile
 Olho d’Água do Casado, Gemeinde im Bundesstaat Alagoas, Brasilien
 Puerto Casado, Stadt in Paraguay  

Casado ist Zuname folgender Personen:
 Arturo Casado (* 1983), spanischer Leichtathlet
 Agustín Casado (* 1996), spanischer Handballspieler
 Carlos Casado (* 1939), argentinischer Musiker und Sänger  
 Carlos Casado del Alisal (1833–1899), argentinischer Architekt  
 Carlos Fernández Casado (1905–1988), spanischer Architekt  
 Desiree Casado (* 1985), spanische Schauspielerin  

 Germinal Casado (1934–2016), spanischer Balletttänzer und Choreograf
 José María Casado del Alisal (1830–1886), spanischer Maler  
 Juan Casado (* 1935), französischer Fußballspieler
 Julián Herranz Casado (* 1930), spanischer Kurienkardinal, siehe Julián Herranz
 Kippy Casado (1939–2011), mexikanische Schauspielerin
 Luis Silvela Casado (1865–1928), spanischer Politiker 
 María Casado (* 1978), spanische Fernsehjournalistin 
 Marisol Casado (* 1956), spanische Politikerin und Sportfunktionärin 
 Miguel Casado (* 1954), spanischer Dichter, Literaturkritiker, literarischer Übersetzer und Herausgeber
 Pablo Casado (* 1981), spanischer Politiker (PP)
 Pablo Heras-Casado (* 1977), spanischer Dirigent
 Pedro Casado (* 1937), spanischer Fußballspieler  
 Pedro Cáceres Casado (1688–1747), spanischer Geistlicher, Bischof von Astorga 
 Raúl Arsenio Casado (1929–2010), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Tucumán
 Segismundo Casado (1893–1968), spanischer Oberst

Casado bezeichnet:

 Casado (Hauptgericht), ein Hauptgericht, vor allem in Costa Rica
 Casado-Gesellschaft, eine paraguayische Eisenbahngesellschaft, siehe Fernheim
 Carlos Casado (Unternehmen), ein argentinisches Unternehmen

Siehe auch:
 Cassadó